Šume je lahko:
 Šume, Ivanjica (Srbija)
 Šume, Topola (Srbija)
 Šume, Črna gora